Die Energis Open 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 17. bis 23. Juli 2000 in Amsterdam stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stuttgart der Mercedes Cup und in Umag die Croatia Open gespielt. Ersterer gehörte zur ATP International Series Gold, während die Turniere in Amsterdam und Umag nur zur Kategorie der ATP International Series gehörten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Marokkaner Younes El Aynaoui, der in diesem Jahr nicht antrat. Stattdessen gewann der an vier gesetzte Schwede Magnus Gustafsson den vierzehnten und damit letzten Titel seiner Karriere und seinen ersten in der Saison. Er war zuvor schon 1991 bei den Dutch Open erfolgreich, zu diesem Zeitpunkt fand das Turnier allerdings noch in Hilversum statt.
Im Doppel siegte die ungesetzte argentinische Paarung Sergio Roitman und Andrés Schneiter, die im Finale die holländischen Wild Card-Besitzer Edwin Kempes und Dennis van Scheppingen in drei Sätzen bezwangen. Die Titelverteidiger Sjeng Schalken und Paul Haarhuis traten in diesem Jahr nicht an. Es war sowohl Roitmans als auch Schneiters erster Turniersieg ihrer Karrieren. 

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Amsterdam